! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 13001–13100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 13101–13200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 13201–13300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 13301–13400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 13401–13500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 13501–13600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 13601–13700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 13701–13800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 13801–13900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 13901–14000 [ editare]

Lista planetelor minore (013001-014000)